La canopée est la strate supérieure de la forêt (l'étendue boisée mais aussi la forêt de varech constituée de macroalgues brunes principalement de l'ordre des laminariales et des fucales).
 La Canopée est une structure qui, en surface, couvre la gare souterraine Châtelet-Les-Halles dans le quartier des Halles à Paris.
 Le mot « canopée » est un anglicisme (une transcription du mot anglais canopy) parfois utilisé pour désigner :
 le ciel-de-lit des lits à baldaquins, des lits à courtines et par extension la capote de certaines voitures d'enfant ;
 la verrière des cockpits des avions de chasse ;
 la partie supérieure d'un cerf-volant de traction ou d'un parapente. On s'intéresse notamment à la forme de la canopée.
 Canopée est un titre du duo musical français de musique électronique Polo & Pan.
Canopée est une organisation environnementale française (ONGE) créée en 2018, lanceuse d'alerte sur les menaces pesant sur les forêts.

Voir aussi